Борисе́нко — фамилия.

А—И 
 Борисенко, Александра Леонидовна (род. 1968) — переводчик, филолог.
 Борисенко, Алексей Андреевич (1930—2004) — лауреат Государственной премии СССР.
 Борисенко, Анатолий Семёнович (1910—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Борисенко, Андрей Иванович (род. 1964) — российский космонавт-испытатель, Герой России.
 Борисенко, Антон Николаевич (1889—1938) — советский военачальник, комдив.
 Борисенко, Валентин Назарович (1929—1990) — украинский скульптор.
 Борисенко, Валентина Михайловна (1920—1993) — советская и российская шахматистка.
 
 Борисенко, Вероника Ивановна (1918—1995) — российская певица.
 
 Борисенко, Владимир Александрович (1912—1993) — Герой Советского Союза.
Борисенко, Вячеслав Вадимович (род. 2002) — украинский футболист.
 
 
 Борисенко, Евгений Михайлович (род. 1945) — советский легкоатлет, тренер.
 Борисенко, Евгения Фёдоровна (псевдоним Я Руская; 1902—1970) — итальянская танцовщица, хореограф, педагог.

К—Ю 
 Борисенко, Клавдия Егоровна (1914—1991) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Борисенко, Константин Петрович (род. 1948) — учёный-кораблестроитель.
 Борисенко, Леонид Федорович (1922—2000) — российский геохимик, минералог и геолог.
 Бородакова (Борисенко), Мария Владимировна (род. 1986) — российская волейболистка.
 Борисенко, Мирослав Владимирович (род. 1974) — украинский историк.
 
 Борисенко, Наталья Сергеевна (более известна под фамилией Лукович; род. 1975) — украинская гандболистка.
 
 
 
 Борисенко, Ростислав Юрьевич (род. 1967) — советский и украинский самбист и дзюдоист.
 Борисенко, Семён Иванович (1900—1992) — советский врач-хирург, Герой Социалистического Труда.
 
 Борисенко, Степан Григорьевич (1910—1945) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Борисенко, Тимофей Яковлевич (1919—2002) — советский деятель мостостроения, Герой Социалистического Труда.
 Борисенко, Юлия Олеговна (1990—2018) — белорусская футболистка.
 Борисенко, Юрий Владимирович (1940—2016) — советский и российский оперный певец.

Примечания